Mathilde von Kärnten steht für folgende Personen:

 Mathilde von Schwaben (Konradiner) (988/989–1032), Herzogin von Kärnten und Oberlothringen
 Mathilde von Spanheim († 1160/1161), Gräfin von Champagne, Tochter von Herzog Engelbert II. von Kärnten